Кише́ртский район — административный район Пермского края. На территории района образован Кишертский муниципальный округ. Административный центр — село Усть-Кишерть. Площадь — 1400,01 км². Население —  чел. (). Национальный состав (2010): русские — 94,18 %, татары — 3,11 %.

География 
Муниципальный округ находится в юго-восточной части края. Граничит на севере — с Березовским муниципальным округом, на западе — с Кунгурским районом, на юге — с Суксунским городским округом Пермского края, а на востоке — с территорией Свердловской области. Протяжённость района с севера на юг составляет 30 км, а с запада на восток — 50 км. Площадь по областным масштабам невелика и равна 1401 км².

 Природные ресурсы

Большая часть округа лежит в зоне Предуральского краевого прогиба. Среди осадочных пород выделяются известняки, являющиеся одной из причин широко развитого карста. Кроме пещер распространены наземные формы карста, такие как воронки, котловины, озёра. Рельеф в целом холмисто-увалистый, платообразный с умеренной расчленённостью. Река Сылва сформировала красивую долину, местами имеющую каньонообразный вид. Климат относительно других районов области тёплый, незначительно засушливый. Сумма температур воздуха за период с температурами выше 10°С равна 1900−2000. Годовое количество осадков — 500−600 мм. Преобладают дерново-подзолистые почвы глинистого и суглинистого механического состава. Меньшее распространение, в основном в западной части, получили серые лесные, оподзоленные, коричнево-бурые, дерново-карбонатные почвы, выщелоченные чернозёмы с самым высоким плодородием земли. Встречается растительность лесостепной зоны с хвойно-широколиственными лесами. С запада на восток понижаются характеристики почвенного бонитета, возрастает суровость климата. На территории Кишертского района находится крупнейшее месторождение стронция в Европейской части РФ. Известны месторождения газа, торфа и каменной соли, огнеупорной глины, песка и др. Хозяйственное значение имеют разработки строительных материалов и минеральной воды, на базе которой работает дом отдыха «Красный Яр». Рекреационные ресурсы очень высокого качества и сосредоточены в долине р. Сылвы. Это живописный каньон, скульптурные скальные обнажения, лесные массивы, пляжи, источники минеральных вод. В районе два заказника: «Предуралье» и «Сылвенский». Здесь сконцентрированы разнообразные памятники природы, среди них 22 — геологических, 5 ландшафтных, а также 2 историко-природных охраняемых комплекса (карстовые озера, скалы, пещеры и др.).

 Часовой пояс

История 
15 января 1924 года образован Усть-Кишертский район Кунгурского округа.

30 сентября 1925 года Усть-Кишертский район переименован в Кишертский район.

1 июня 1932 года Президиум ВЦИК постановил «сельсоветы Березовского (быв. Пермского округа) района: Асовкий, Бродовский, Волковский, Зернинский, Подволошинский, Савинский, Солянозаводский, Струговский и Токмановский присоединить к Кишертскому району, а остальные — к Кунгурскому району».

4 ноября 1965 года Указом Президиума ВС РСФСР был образован Кишертский район с центром в селе Усть-Кишерть

Население 

Население округа довольно многочисленно, плотнее населены западные и восточные части района, значительная часть населения сосредоточена в селе Усть-Кишерть (4,6 тыс. жителей), крупными населёнными пунктами являются посёлок Кордон (1580 жителей), село Посад (1432 жителя) и село Осинцево (786 жителей).

Плотность населения 10,9 чел. на 1 км². За последние десятилетия в муниципальном округе отмечается сокращение населения (за исключением районного центра). Из 86 сельских населённых пунктов 13 имели население более 100 чел. Крупные села в основном сосредоточены в долине р. Сылвы (Посад, Андреево, Спасо-Барда, Чёрный Яр, Молебка), хотя есть и удалённые от неё (Седа, Кордон, Осинцево, Верхняя Солянка, Медведево, Мазуевка, Низкое, Меча). Средний размер населённого пункта — 170 чел.

 Национальный состав
По национальному составу: русские — 95 %, татары — 3 %, остальные — представители других национальностей. В основном татары проживают в деревне Верхняя Солянка.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории района функционирует Кишертский муниципальный округ (с 2004 до 2019 гг. — Кишертский муниципальный район).

 История административного и муниципального устройства
По состоянию на 1 января 1981 года Кишертский район включал 12 сельских советов и 1 поселковый совет в рабочем посёлке Кордон.

По состоянию на 1993 год район делился на 14 сельсоветов.

В 2004 году в рамках реформы местного самоуправления, в составе новообразованного муниципального района были созданы 7 сельских поселений.

В 2013 году были упразднены Мечинское сельское поселение, включённое в Осинцевское сельское поселение, а также Чёрноярское сельское поселение, включённое в Усть-Кишертское сельское поселение.

В 2019 году все сельские поселения вместе со всем Кишертским муниципальным районом были упразднены и c переходным периодом до 1 января 2021 года преобразованы путём их объединения в новое муниципальное образование — Кишертский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Кишертском районе 86 населённых пунктов.

По состоянию на 1 января 1981 года на территории Кишертского района находился всего 101 населённый пункт, в том числе 1 рабочий посёлок (Кордон) и 100 сельских населённых пунктов. В 1996 году Кордон был преобразован в сельский населённый пункт (посёлок).

 Упразднённые населённые пункты
24 марта 1987 года исключены из учётных данных населённые пункты: деревня Падуково Мечинского сельсовета, деревня Патлусово, участок Скотобазы Осинцевского сельсовета, деревни Климково, Куделькино, Поповлянка, Рассохи, Шмаково Посадского сельсовета, деревни Сылвенская Одина и Брусянская Одина Черноярского сельсовета.

1 сентября 2004 года сняты с учёта деревни Кучата Усть-Кишертского сельсовета, а также Стругово и Шастино Посадского сельсовета.

7 апреля 2008 года сняты с учёта деревни Раево Мечинского сельского поселения и Лягушино Осинцевского сельского поселения.

1 июля 2009 года снята с учёта деревня Заболотное Андреевского сельского поселения.

Экономика 
Промышленность в округе небольшая.
Кишертский округ располагается в одном из главных сельскохозяйственных ареалов области. Сельское хозяйство представлено 3 сельскохозяйственными предприятиями (ООО "Колхоз имени Ленина" - село Осинцево, ООО "Спасбардинский" - село Спасо-Барда, ООО "Луч" -  село Меча). По специализации район относится к молочно-животноводческим с производством молока, мяса, яиц, шерсти, мёда, картофеля и зерна. Сравнительно высокий удельный вес индивидуального сектора всегда был характерен для района. Земли сельскохозяйственных предприятий занимают 73 % территории, в том числе 33,8 % — сельхозугодья. Во владении сельхозпредприятий было 103,3 тыс. га, на земли запаса приходилось 2,4 тыс. га, лесохозяйственным предприятиям отведено 33,5 тыс. га, земли населённых пунктов — 0,6 тыс. га, земли промышленности, транспорта, связи и пр. — 1,2 тыс. га земли, природоохранного, рекреационного историко-культурного значения — 0,051 тыс. га.

Лесной фонд занимает 76,1 тыс. га. Леса удовлетворяют не только все местные потребности. Значительная часть заготавливаемой древесины вывозится. На 1146 га лесных земель производится сенокошение; около 133 га — постоянные пастбища. На северо-востоке леса образуют крупные массивы.

Транспорт 
В районе есть автобусное сообщение между населёнными пунктами. Район отличается выгодным транспортно-географическим положением. По его территории проходит железная дорога «Пермь—Екатеринбург» с рядом станций и разъездов, из которых наибольшее значение имеют Усть-Кишерть, Шумково и Кордон. Слабо развита сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием. Среди дорог местного значения наиболее важными являются «Голдыри—Усть-Кишерть», «Усть-Кишерть—Спасо-Барда—Осинцево—Молёбка» и «Усть-Кишерть—Посад».

Автобусное сообщение
Транспортное сообщение в районе обеспечивает "ИП Немтин А.Д". Всего 11 маршрутов, которые обслуживает 4 автобуса. Также предприятие обеспечивает подвоз детей в общеобразовательные учреждения.

Автобусные маршруты
 № 101 «Посад-Кишерть»
 № 102 «Пашово-Кишерть»
 № 103 «Кишерть - Лёк»
 № 104 «Кишерть - Петрята (через Гусельниково)»
 № 105 «Кишерть - Макарята»
 № 106 «Кишерть - Бырма»
 № 107 «Кишерть - Красный Яр»
 № 108 «Пашёво - Молёбка - Кишерть»
 № 109 «Кишерть - Кунгур»
 № 110 «Шумково - Верхняя Солянка»
 № 111 «Кишерть - Низкое»

Известные люди 

Василий Михайлович Алексеев - советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (15 декабря 1943 года). Герой Советского Союза (13 сентября 1944 года, посмертно),

Примечания

См. также 
 Пермский край
 Пермская аномальная зона

Ссылки 
 Кишертский район на сайте Администрации Пермского края 

 
Муниципальные округа Пермского края
Упразднённые муниципальные районы Пермского края
Муниципальные районы, упразднённые в 2019 году